Cristini ima više značenja:
 Cristini, Cuneo
 Cristini, Sondrio